NIMA peut faire référence à :
 National Imagery and Mapping Agency, une agence de renseignement américaine maintenant appelée National Geospatial-Intelligence Agency,
 Netherlands Institute of Marketing,
 Noninherited maternal antigens

Nima peut faire référence à :
 Xian de Nyima, une subdivision administrative de la région autonome du Tibet en Chine.

Prénom 
Nima est un prénom iranien :
 Nima Mazhari (1955-), peintre et photographie iranien.
 Nima Nakisa (1975-), footballer iranien.
 Nima Nourizadeh (1977-), réalisateur britannique d'origine iranienne.
 Nima Scharkechik (1983-), pianiste français d'origine iranienne.
 Nima Yushij (ou Youchidj) (1897-1958), un poète iranien contemporain.

Autre
 Nima Elbagir (1978-), correspondante internationale de CNN soudanaise.

Homonymie de toponyme